Battaglia di Heiligerlee (1536)
 Battaglia di Heiligerlee (1568)